Канкаб () — посёлок в Мексике, штат Юкатан, входит в состав муниципалитета Текаш. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Топонимика 
Название Kancab с майянского языка можно перевести как жёлтая, оранжевая земля.

Примечания

Ссылки 
 Канкаб на Facebook

Города Юкатана